Гай Юлий Цезар (Gaius Iulius Caesar) може да се отнася за:

 Гай Юлий Цезар IV (100–44 пр.н.е.), римски диктатор

Други:

 Гай Юлий Цезар I, (син на Секст Юлий Цезар I); претор 166 пр.н.е. с името Луций
 Гай Юлий Цезар II, (син на Гай Юлий Цезар I); женен за Марция
 Гай Юлий Цезар Старши III, (син на Гай Юлий Цезар II); проконсул в Азия 90 пр.н.е., баща на диктатор Гай Юлий Цезар
 Гай Юлий Цезар Страбон Вописк (130–87 пр.н.е.), понтифекс 99 пр.н.е., автор и оратор
 Гай Юлий Цезар Октавиан Август (63 пр.н.е.–14 г.), известен като Октавиан Август - първият император на Римската Империя
 Гай Цезар (20 пр.н.е. – 4 г.), консул 1 г.
 Гай Юлий Цезар Германик или Калигула (12–41 г.), император (37-41)

Вижте също 
 Юлии Цезари

Юлии